1989 steht für:

 1989, eine Zahl
 1989, Jahr im 20. Jahrhundert
 1989 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1989 (Taylor-Swift-Album), Musikalbum der US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift
 1989 (Ryan-Adams-Album), Musikalbum des US-amerikanischen Singer-Songwriters Ryan Adams